Die tunesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland:

Qualifikation

Zweite Runde

Tunesisches Aufgebot 

* Haykel Gmamdia wurde für den verletzten Mehdi Meriah nachnominiert.

** Chaouki Ben Saada wurde für den verletzten Issam Jemâa nachnominiert.

Spiele Tunesiens

Quartier der Mannschaft 
Hotel Mercure in Schweinfurt. Trainingsplatz war das Willy-Sachs-Stadion des 1. FC Schweinfurt 05.

Vorrunde 

  Tunesien –  Saudi-Arabien 2:2 (1:0)

  Spanien –  Tunesien 3:1 (0:1)

  Ukraine –  Tunesien 1:0 (0:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe H

2006
Tunesien

en:Tunisia national football team#2006 World Cup